Graur je priimek več oseb:
 Aleksej Vasilejevič Graur, sovjetski general
 Aleksandru Graur, romunski jezikoslovec

Ruski priimki